The Combination 1893–94 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga The Combination. Ligaen havde deltagelse af 11 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, men i løbet af sæson trak Gorton Villa sit hold. Turneringen blev vundet af Everton FC's reservehold, som dermed vandt ligaen for tredje sæson i træk.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – The Combination

Noter 

Sæsoner i The Combination
Fodbold i 1893
Fodbold i 1894